Ainslie est un patronyme porté notamment par :

 Ben Ainslie (1977-), marin britannique ;
 Charlotte Ainslie (1863-1960), éducatrice et directrice d'école écossaise ;
 Robert Ainslie (1730-1812), diplomate et homme politique britannique d'origine écossaise ;
 Scott Ainslie (1968-), acteur et homme politique britannique ;
  (1767-1837), chirurgien britannique et écrivain sur la matière médicale.